Веймарская школа:

 Веймарская школа (искусство) — направление в немецкой живописи второй половины XIX — первой половины XX века.
 Веймарская школа (музыка) — направление в немецкой музыке XIX века.

См. также 
 Веймарская Высшая школа музыки — высшее музыкальное учебное заведение в Веймаре.